Fragino puede referirse a:

 el nombre común de la planta Fraxinus angustifolia; o
 el nombre común de la planta Fraxinus excelsior.